Брусница Мала може да се односи на:

 Брусница Мала (Брод), насеље у општини Брод, Република Српска, БиХ
 Брусница Мала (Оџак), насеље у општини Оџак, Федерација БиХ, БиХ